Emanuel-Cristian Caraman (n. 23 iulie 1978, București) este un tenor român care cântă pe scenele lirice ale lumii, și este fiul tenorului Cristian Caraman.

Emanuel-Cristian Caraman s-a născut la București în anul 1978. A urmat cursurile liceale la liceul de muzică Dinu Lipattidin București, secția canto clasic, absolvind în anul 1997. Urmează cursurile facultății de muzică la Bethel College în Statele Unite între anii 1997 și 2001, după care își continuă studiile în programul de master în muzică la Indiana University. În anul 2004 se înscrie la doctorat la Universitatea Națională de Muzică din București, unde după patru ani de studii aprofundate i se conferă, în anul 2008, titlul de Doctor în Muzică, Magna cum Laude. Caraman a debutat ca solist în anul 2002 cu rolul Tamino în opera Die Zauberflote de Mozart pe scena Operei Notre Dame din South Bend Indiana.  

Repertoriul său cuprinde roluri de operă, operetă și părți solistice vocal simfonice.

Repertoriu

Operă 

Ferrando - Così Fan Tutte (W.A. Mozart); Tamino - Die Zauberflöte (W.A. Mozart); Don Ottavio - Don Giovanni (W.A. Mozart); Almaviva - Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini); Ernesto - Don Pasquale (G. Donizetti); Rodolfo - La Bohème (G. Pucinni); Don José – Carmen (G. Bizet); Alfredo – La Traviata (G. Verdi);

Muzică vocal simfonică 

Magnificat (J.S. Bach); Magnificat (A. Vivaldi); Messiah (G.F. Händel); Marea misă în do minor (W.A. Mozart); Requiem (W.A. Mozart); Vesperae Solennes de Confessore (W.A. Mozart); Missa Brevis în sol major (W.A. Mozart); Paukenmesse (J. Haydn); Die Schöpfung (J. Haydn); Oratorio de Noël (C. Saint-Saëns); Christmas Oratorio (B. Rucker); Missa Brevis (Z. Kodály); I will lift up mine eyes (A. Hailstork); Misa Criolla (A. Ramirez); Navidad Nuestra (A. Ramirez)

Operetă 

Alfred – Die Fledermaus (J. Strauss Jr.); Camille  - Die Lustige Witwe (F. Lehar);Tony – West Side Story (L. Bernstein); Brother Sam – The Christmas Post (Creig-Claar, Sterlin); Dr. Blind – Die Fledermaus (J. Strauss Jr.).

Discografie

CD – A bătut la ușa ta (Crystal Music, USA, 1999); 
DVD – Die Fledermaus (Pine Mountain Music Festival, USA 2002); 
CD – Pavarotti Tribute (New Philharmonic, USA, 2008); 
CD – Bel Canto, live in South Bend (Placa Music, USA 2011).

Cărți publicate

“Pete de cafea”

Vezi și
Listă de cântăreți de operă români
Cristian Caraman

Note

Legături externe
 Site-ul oficial
http://aroundtheworldwithirina.blogspot.com/2009/09/deutsche-kammerphilharmonice-bremen.html
http://www.highbeam.com/doc/1N1-1244D9D956F5B368.html 
http://www.cimec.ro/muzica/cronici/costinpopa125.htm

Nașteri în 1978
Cântăreți de operă români
Cântăreți români în viață
Tenori români